Die Saison 2015/16 der Hessenliga war die 38. Spielzeit der Fußball-Hessenliga und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest war der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite konnte sich in einer Relegation qualifizieren. Falls der Meister oder Vizemeister nicht aufstiegsberechtigt sein sollten, rückten nächstplatzierte Teams nach, wobei für den direkten Aufstieg mindestens der vierte, für die Relegation mindestens der fünfte Tabellenplatz erreicht werden musste.
 Abstieg aus der Hessenliga
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 17 der Hessenliga stiegen am Ende der Saison in die jeweiligen Verbandsligen ab. Sollte der Tabellenzweite sich in den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest nicht durchsetzen, stieg auch der Tabellenvierzehnte direkt ab. In Abhängigkeit vom Abstieg von Regionalligamannschaften aus dem Gebiet der Hessenliga erhöhte sich die Zahl der Absteiger ebenfalls. 
 Aufstieg in die Hessenliga
Aus den Verbandsliga-Staffeln Nord, Mitte und Süd stiegen die drei Meister direkt auf.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2014/15:
  KSV Baunatal
 die verbliebenen Mannschaften aus der Hessenliga 2014/15:
  TSV Lehnerz
  SV Rot-Weiß Hadamar
  FC Bayern Alzenau
  SV Wiesbaden
  Sportfreunde Seligenstadt
  SV Buchonia Flieden
  TSV Eintracht Stadtallendorf
  1. FC Eschborn
  OSC Vellmar
  FSC Lohfelden
  Spvgg 05 Oberrad
  SC Viktoria Griesheim
 die Meister (oder bestplatzierten Anwärter) der drei Staffeln der Verbandsliga Hessen 2014/15:
 Nord:  Borussia Fulda
 Mitte:  Teutonia Watzenborn-Steinberg
 Süd:  SC Hessen Dreieich
 
 der Sieger der Aufstiegsrunde zwischen den Verbandsliga-Vizemeistern 2014/15 zur Hessenliga:
  Rot-Weiss Frankfurt

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Hessenliga 
Die letzten beiden Aufstiegsplätze, einer davon bedingt durch den Rückzug Eschborns, spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Nord, Mitte und Süd aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus Süd zuerst gegen den Nordvertreter spielt. Im zweiten Spiel trat der Mitte-Vertreter gegen den Süd-Vertreter an. Im dritten Spiel empfing der Nordvertreter den Vizemeister der Mitte-Staffel.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Verbandsliga Nord: 1. FC Schwalmstadt
 Vizemeister der Verbandsliga Mitte: FC Ederbergland
 Vizemeister der Verbandsliga Süd: Rot-Weiß Darmstadt

|}

|}

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16